

Geografia
Italia
 Buglio in Monte – comune della provincia di Sondrio in Lombardia
 Buglio, antico nome di Montebuglio – frazione di Casale Corte Cerro in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte

Persone
 Ludovico Buglio – missionario, gesuita e sinologo italiano
 Salvatore Buglio – politico italiano